The Flashlight – cortometraggio del 1915 diretto da Lloyd B. Carleton
The Flashlight – film del 1917 diretto da Ida May Park

The Flashlight – episodio del 2007 della serie tv Man-Made